Оливия Паскаль (; род. 26 мая 1957, Мюнхен) — немецкая актриса.

Биография 
Оливия Герлицки родилась в Мюнхене. Позже взяла фамилию Паскаль.

Начала карьеру киноактрисы в 1976 году с роли фотомодели Аманды в фильме «Греческая смоковница». В 1981 году Оливия сыграла главную роль в фильме ужасов «Кровавая луна». С 1988 по 2008 год она снималась в сериале «СОКО 5113». Снималась для журналов «Playboy» (1977), «Bravo» (1978—1981) и других.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Модели Playboy